Erik Blomqvist kan syfta på

 Erik Blomqvist (schackspelare) (född 1990)
 Erik Blomqvist (skytt) (1879–1956), sportskytt
 Erik Blomqvist (spjutkastare) (1896–1967)